Шумя́чер — фамилия. Известные носители:

 Шумячер, Леонид Семёнович (1947—1990) — советский звукооператор.
 Шумячер, Семён Ефимович (род. 1914) — советский звукооператор.